

Európa
 Európa, földrész (névadója, Európé nevének latinos formája)
 Europa Róma XXXII. kerülete
 Európa-sziget
 Europa, olajtársaság
 52 Europa, kisbolygó
 Európa, Nagyvárad városrésze
 Európa, keresztnév

Európé
 Európé, mitológiai alak, Agénór föníciai király leánya, a kontinens névadója
 Európé, görög mitológiai alak, az egyik ókeanisz
 Europe, svéd együttes

Europa 
 Europa, a Jupiter egyik holdja

Filmművészet 
 Európa (1991), Lars von Trier filmje
 Európa, Európa (1990), Agnieszka Holland filmje
 Europa '51 (1951), Roberto Rossellini filmje
 Európa-képek (2004), film